Stubal est un toponyme qui peut désigner :
Stubal, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Stubal, un village de Serbie situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
Stubal, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Stubal, une localité de Serbie située dans la municipalité de Vladičin Han, district de Pčinja.